Hluboké est un toponyme qui peut désigner :

Hluboké, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Hluboké Dvory, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Hluboké Mašůvky, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie